

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Buffard (1960-2013), danseur et chorégraphe français ;
 André Buffard (né en 1948), avocat français ; 
 Claude-Henri Buffard, dramaturge et écrivain français ;
 Laurent Buffard (né en 1963), entraîneur de basket-ball français ;
 Luc Buffard (? - 1989), psychologue et psychothérapeute français ;
 Hugo Buffard (né en 1994), skieur français spécialiste du combiné nordique ;

Toponymie
 Buffard, commune française, située dans le département du Doubs en région Franche-Comté ;

Homonymie de patronyme